La croix de Saint-Jacques peut faire référence à :
 la croix de saint Jacques ;
 un monument au Perray-en-Yvelines ;
 un ancien monument à l'emplacement de l'actuel obélisque de Marie-Antoinette, à Fontainebleau.

Homonymie de monument